Georg Rudolph Wolther Kymmell (1745-1814), schulte en maire
Georg Rudolph Wolter Kymmell (1818-1887), ambtenaar, politicus en rijksarchivaris
Georg Rudolph Wolter Kymmell (1930), burgemeester